Lac Nipigon, en Ontario, au Canada ; 
 Rivière Nipigon, en Ontario, au Canada ;
 Nipigon (Ontario), canton canadien en Ontario.